Il concorso a squadre maschile di ginnastica artistica dei giochi olimpici di Londra 2012 si è svolto il 30 luglio 2012 presso la The O2 Arena.

Programma

Squadre qualificate

Finale

Ginnastica artistica ai Giochi della XXX Olimpiade